

Patronymes 
Korsakov (masculin ; ) ou Korsakova (féminin ; ), également Korsakoff (transcription désuète), est un patronyme slave d'origine russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Andreï Korsakov (1946-1991), violoniste soviétique
 Semion Korsakov (1788-1853), médecin homéopathe russe
 Sergueï Korsakov (1854-1900), neuropsychiatre russe
 Korsakoff (1983-), productrice/DJ néerlandaise de musique électronique

Toponymes 
 Korsakov, ville russe de l'oblast de Sakhaline

Autres 
 en médecine, le syndrome de Korsakoff
 Korsakov, roman d'Éric Fottorino paru en 2004 et Prix des libraires 2005

Voir aussi 
 

Patronyme russe